Küllük (Iğdır) - dorp in de Turkse provincie Iğdır
 Küllük (Elâzığ) - dorp in de Turkse provincie Elâzığ
 Küllük Sırtı - gebergte in Turkije
 Kulluk - drijvende boorinstallatie
 Kula Kulluk Yakişir Mi - album van Kayhan Kalhor